Das Adjektiv trocken bezeichnet:

Flüssigkeitsmangel:
 als physikalische Eigenschaft das Fehlen von Flüssigkeit oder einer flüssigen Phase, siehe Trockenheit
 wasserfreie Lösungsmittel, siehe Absolutierung
 ein Klimaperiode langer Trockenheit, siehe Dürre und Trockengrenze
 beim Rösten von Lebensmitteln die Abwesenheit von Fett und Speiseöl
 den Mangel an Schmierstoffen und Gleitmitteln

Medizin:
 umgangssprachlich einen Alkoholkranken, der dauerhaft auf Alkohol verzichtet, siehe Alkoholkrankheit #Abstinenz
 in der Kynologie eine Haut mit wenig Fett, die die Muskeln gut erkennen lässt, siehe Liste von kynologischen Fachbegriffen #T
 Lubrikationsmangel in der Medizin

Weiteres:
 bei Wein einen Geschmacksgrad mit geringem Zuckergehalt, siehe Geschmacksangabe (Wein)#Wein
 die Persönlichkeitseigenschaft, nüchtern, sachlich, distanziert zu sein
 eine bestimmte Art von Humor, siehe trockener Humor
 die Kontrolle von Kleinkindern über Miktion und Defäkation (bewusstes, gewolltes und kontrolliertes Absetzen von Kot und Urin, Vermeidung von Einnässen und einkoten) im Zuge der körperlichen Entwicklung.
 in der Akustik die Einstufung der Nachhallzeit eines zur musikalischen Aufführung bestimmten Raumes als gering oder sehr gering.

Siehe auch:

 Trockner
 Trocknung
 Feuchtigkeit